Cassia (geslacht), een plantengeslacht in de vlinderbloemenfamilie, onder meer bekend van de Indische goudenregen (Cassia fistula)
 Cassia (drank), een drankje uit Gelderland bestaande uit brandewijn, bessen en frambozen.
 Cassiakaneel of kassie (Cinnamomum aromaticum synoniem: Cinnamomum cassia)
 Cássia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais